SP-500 : les SP-500 sont des sous-marins mis en place durant les expéditions de l'Équipe Cousteau afin d'étudier les différentes activités des fonds marins.
 S&P 500 : le S&P 500 (SPX) est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines.